Harry's Bar – locale di Venezia
 Harry's Bar – locale di Roma
 Harry's Bar – documentario del 2015